{| class="infobox football" style="width: 16em; text-align: center;"
|-
! style="font-size: 16px; background: #BFD7FF;" | Meistriliiga 2012
|-
! style="font-size: 16px;" | 
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Aantal clubs
|-
| style="font-size: 12px;" | 10
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Kampioen
|-
| style="font-size: 12px;" |JK Nõmme Kalju
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Runner-up
|-
| style="font-size: 12px;" |FC Levadia Tallinn
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Degradant
|-
| style="font-size: 12px;" |FC Viljandi
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Topscorer
|-
| style="font-size: 12px;" |Vladislav Ivanov  23 goals
|}
De Meistriliiga 2012 was de 22ste editie van de hoogste voetbalcompetitie in Estland, georganiseerd door de Estische voetbalbond. De competitie begon op 10 maart en eindigde op 3 november 2012. 

Titelverdediger was FC Flora Tallinn, dat vorig jaar voor de negende keer de landstitel greep in Estland. Dit seizoen moest de club genoegen nemen met de derde plaats in de eindrangschikking. Nõmme JK Kalju won voor de eerste keer in zijn bestaan de landstitel en deed dat onder leiding van trainer-coach Igor Prins, een voormalig Estisch international.

FC Viljandi trok zich aan het einde van het seizoen terug voor de volgende editie door de promotie van JK Viljandi Tulevik naar de Esiliiga. Daardoor handhaafde de nummer tien en laatst JK Tammeka Tartu zich alsnog in de Meistriliiga. Ook de nummer voorlaatst JK Kalev Tallinn wist degradatie te voorkomen. De ploeg versloeg in de play-offs promotie/degradatie over twee wedstrijden Rakvere JK Tarvas.

Teams
Vorig jaar degradeerde Ajax Lasnamäe als nummer tien rechtstreeks uit de Meistriliiga. De opengevallen plaats werd ingenomen door Tallinna Kalev, vorig jaar de kampioen uit de Esiliiga. 

Kuressaare mocht vorig jaar als de nummer negen nog een poging wagen om het behoud te verzekeren in de play-offs. Het won van FC Infonet met 5-1, gespeeld over een thuis- en een uitwedstrijd.

De competitie bestond uit tien clubs, waarvan vier clubs uit de hoofdstad Tallinn. Elke club speelt vier keer tegen een andere club en de competitie bestond dus uit 36 speelronden. De kampioen plaatste zich voor de voorrondes van de Champions League, terwijl de nummers twee en drie uitkomen in de voorrondes van de Europa League. De nummer laatst degradeerde direct naar de Esiliiga, terwijl de nummer negen van de ranglijst door middel van play-offs tegen de nummer twee van de Esiliiga zich moest zien te handhaven.

Uitslagen
Eerste seizoenshelft

Tweede seizoenshelft

Eindstand

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Toeschouwers

Zie ook
Estisch voetbalelftal in 2012
Estische voetbalbeker 2011/12
Estische voetbalbeker 2012/13

Estische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2012